Safdie ist der Familienname folgender Personen:

 Benny Safdie (* 1986), US-amerikanischer Filmschauspieler und Filmregisseur
 Mosche Safdie (* 1938), israelischer Architekt und Städtebauer